Swink ist der Familienname folgender Personen:
 Kitty Swink (* 1954), US-amerikanische Schauspielerin
 Robert Swink (1918–2000), US-amerikanischer Filmeditor